

Hongrie
 Závod (Tolna)

Slovaquie
 Závod (district de Malacky)